Сао, САО — слово и аббревиатура, в кириллице:

Слово 
 Сао — название у нанайцев сига — северной пресноводной промысловой рыбы, семейства лососёвых (Coregonus). 
 Сао — оседлая земледельческая культура внутренних областей Северной Африки.
 Сао — в древнегреческой мифологии нереида.
 Сао — нерегулярный спутник планеты Нептун.
 В переводе с кабардинского языка сао (или саул) значит «спасибо». Это слово можно употребить не только для выражения благодарности, но и для выражения восхищения.

Аббревиатура 
 САО — Северный административный округ Москвы.
 САО — Советский административный округ Омска.
 САО — специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (РАН).
 САО — Смитсоновская астрофизическая обсерватория.
 САО — Сербская автономная область.
 САО — самоходное артиллерийское орудие.
 САО — студенческий археологический отряд.
 САО - Порода собак.

См. также 

 CAO (латиница)
 SAO
 SAO